Die Saison 2009/10 war die 35. Spielzeit der schwedischen Elitserien. Die Vorrunde wurde vom 21. September 2009 bis 13. März 2010 ausgespielt. Die Play-offs begannen am 18. März 2010, das entscheidende Finalspiel fand am 24. April 2010 statt. Schwedischer Meister 2009/10 wurde der HV71 Jönköping. In der Kvalserien, einer Relegationsrunde zwischen den besten vier Teams der zweitklassigen HockeyAllsvenskan und den beiden Letztplatzierten der Elitserien, mussten wie im Vorjahr der Södertälje SK und der Rögle BK antreten. Während Södertälje den Klassenerhalt erreichte, stieg Rögle BK ab und wurde durch AIK Ishockey ersetzt.

Teilnehmer

Reguläre Saison

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Elitserien trugen jeweils fünf Spiele gegeneinander aus. Dabei haben sechs Mannschaften 28 Heimspiele und 27 Auswärtsspiele, die anderen Mannschaften bestritten hingegen 27 Heimspiele und 28 Auswärtsspiele. Eine Mannschaft, die in dieser Saison mehr Heimspiele austragen durfte, hatte in der nächsten Saison, soweit sie nicht abstieg, weniger Heimspiele.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte. Bei Toregleichheit nach der regulären Spielzeit wurde eine Verlängerung ausgetragen, in der der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt erhält. Bei einem Unentschieden nach der Verlängerung erhielt jedes Team einen Punkt. Für eine Niederlage in regulären Spielzeit gab es keine Punkte. Die besten acht Teams der Vorrunde erreichen die Play-off-Serie, während die letzten beiden Mannschaften in der Kvalserien gegen die den besten vier Teams der zweitklassigen HockeyAllsvenskan um ihren Platz in der Liga spielen müssen. Für die Vereine auf den Plätzen 9 und 10 ist die Saison nach der Vorrunde beendet.

Abschlusstabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Overtime-Siege, U = Unentschieden, OTN = Overtime-Niederlage, N = Niederlagen

Topscorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Bestwert

Play-offs 
Die Play-offs werden im Modus „Best-of-Seven“ ausgetragen.

Viertelfinale 
Die Viertelfinalserie fanden vom 18. bis 30. März 2010 statt.

Halbfinale 
Die Sieger der Viertelfinals bestritten vom 1. bis 8. April die Halbfinalserie.

Finale 
Die beiden Sieger der Halbfinalpartien spielten vom 1. bis 8. April um die Schwedische Meisterschaft.

Schwedischer Meister

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) – Magnus Johansson, Linköpings HC
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – Mats Zuccarello Aasen, MODO Hockey
 Honkens trofé (bester Torhüter) – Jacob Markström, Brynäs IF
 Håkan Loob Trophy (bester Torjäger) – Jan Hlaváč, Linköpings HC
 Årets nykomling – Jacob Markström, Brynäs IF
 Salming Trophy (bester Verteidiger) – Magnus Johansson, Linköpings HC
 Stefan Liv Memorial Trophy – Johan Davidsson, HV71
 Guldpipa (bester Schiedsrichter) – Marcus Vinnerborg, Ljungby

Weblinks 

 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SHL-Saison
Eishockeysaison 2009/10